Krinertsee ist der Name folgender Seen in Brandenburg:

 Großer Krinertsee
 Kleiner Krinertsee